Le Championnat de double WTA est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1977, classée en catégorie Masters, se dispute à Tokyo du 4 au .

L'épreuve de double voit s'imposer Martina Navrátilová et Betty Stöve.

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de double WTA
 Saison 1977 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1977
Championnat Double
Sport au Japon en 1977
Sport en avril 1977